Antoni Botey, diversos personatges
 Jaume Botey, diversos personatges
 Josep Maria Botey i Gómez (Granollers, 1943 ), arquitecte català
 Leopold Botey i Vila (Badalona, 1869 -1932), advocat, alcalde de Badalona, músic i compositor badaloní
 '''Josep Botey i Puig (el Masnou, 1869-1933), metge municipal del Masnou